Einhornia är ett släkte av mossdjur. Einhornia ingår i familjen Electridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Einhornia